Ci Kapundung is een rivier in Indonesië. De rivier stroomt van noord naar zuid door de stad Bandung. De oorsprong is ten noorden van Bandung in Lembang en de rivier mondt uit in de Ci Tarum. De naam stamt uit de oude lokale taal, het Soendanees. "Ci" betekent rivier en "Kapundung" is een heestersoort. In de oude Nederlands-Indische spelling heette de rivier "Tjikapoendoeng".

Bandung
Rivier in Indonesië
Geografie van Java
Stroomgebied van de Indische Oceaan